Электродепо «Митино» (ТЧ-16) — электродепо Московского метрополитена, расположенное в конце западного радиуса Арбатско-Покровской линии в 500 метрах севернее станции метро «Пятницкое шоссе». На данный момент депо является основным для подвижного состава Арбатско-Покровской линии. Комплекс содержит 32 подобъекта общей площадью 99 011, таким образом, до открытия депо «Южное» Петербургского метрополитена 5 сентября 2019 года являвшись самым большим Европе, площадь которого составляет 360 000 м².

Изначально пуск депо «Митино» был разбит на две очереди, первая из которых планировалась к завершению в конце 2013 года, вторая — к середине 2014 года. В итоге ТЧ-16 было частично переведено в режим метрополитена только к концу 2014 года, а с 16 июня 2015 года приступило к обслуживанию части западного радиуса основной линии. Полноценное обслуживание Арбатско-Покровской линии началось лишь 24 декабря 2016 года. Электродепо «Митино» стало базовым по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту вагонов модели «Русич».

Строительство и проблемы 
Строительство электродепо было начато в конце 1990-х годов и вскоре заброшено. Летом  года возобновилась прокладка отводных путей. В ноябре — декабре  года пути были подведены к станции «Митино».

В октябре 2013 года Департамент строительства Москвы официально уведомил, что строители планируют завершить работы по возведению объектов первой очереди электродепо «Митино» до конца года, а «полностью строительство крупнейшего в Европе электродепо будет завершено к середине 2014 года».

В марте 2014 года, из-за проблем с обеспечением питания перегонных тоннелей и части (пусковая очередь) самого депо, в частности из-за наличия брака в комплекте оборудования подстанции, сроки запуска передвинули на первую половину мая. 12 мая подстанция была запущена в пробном режиме, однако самостоятельно работать так и не смогла, после чего её отключили.

23 мая 2014 года под личным руководством начальника метрополитена Ивана Беседина ожидался второй пробный запуск проблемной подстанции, но в результате переговоров подстанцию так и не приняли. После смены начальства в июле того же года, новое руководство потребовало планомерной достройки и открытия депо. Кадры были перекинуты на другие объекты.

17 октября подстанция была принята в рабочем режиме. Возникли проблемы с отсутствием трансформаторных деталей, в том числе из-за невозможности замены непоставленных из Германии деталей отечественными аналогами. Работы по депо начиная с конца октября велись с перебоями.

В ноябре 2014 года удалось испытать возможность рельсов с помощью перевода в готовые части нефа депо нескольких вагонов линии на собственной тяге. К концу 2014 года объект был переведён в режим метрополитена, к работе в нём приступили первые сотрудники.

Первую половину 2015 года депо функционировало для отстоя составов, многие канавы ещё не работали. В мае — июне был произведён тестовый запуск ремонтного цеха, а 16 июня 2015 года депо приступило к обслуживанию первого участка.

Обслуживаемые линии 

* Участок «Пятницкое шоссе» — «Киевская» на случай закрытия участка «Киевская» — «Курская»

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав 

В депо также производится утилизация старых вагонов типа Еж3, Ем-508Т и 81-717/714.

Примечания

Ссылки 
 Информация о депо на любительском сайте «Метрострой».

Здания и сооружения, построенные в 2016 году в Москве